Sujewka () ist ein Name russischer Orte:
 Sujewka, Stadt in der Oblast Kirow
 Sujewka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Rogainen, 1938 bis 1946 Hornfelde, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Sujewka (Kursk), Siedlung in der Oblast Kursk
 Sujewka (Pskow, Dedowitschi), Dorf im Rajon Dedowitschi, Oblast Pskow
 Sujewka (Pskow, Sebeschski), Dorf im Rajon Sebeschski, Oblast Pskow
 Sujewka (Samara), Dorf in der Oblast Samara